Vichr může být:

prudký a silný vítr
9K121 Vichr – ruský protitankový raketový komplet 
Vichr (mytologie) – staroslovanské božstvo
Vichr (obchodní dům) – tradiční obchodní dům v centru Brna s architektonicky zajímavou budovou

v kultuře
Major Vichr – sovětský válečný film z roku 1967
Vichr smrti – fantasy kniha Stevena Eriksona z roku 2007